Le nom Cora est porté par :

Personnes 
Cora, un prénom féminin, diminutif de Coralie : Cora Vaucaire est le nom de scène d'une chanteuse française ;
Cora, un personnage interprété par Barbara Hershey et Rose McGowan dans la série Once Upon a Time ;
Perséphone, une déesse grecque aussi appelée Cora ou Coré ;
Cora, un personnage de la mythologie inca qui a donné son nom à l'astéroïde (504) Cora.

Toponyme 

Cora, une cité du Latium antique, actuellement Cori, où l'on trouve des murs cyclopéens et des vestiges de temples.

Le sigle 
pour :
 Conseil d'Orientation et de Réflexion de l'Assurance ;
 Communauté de communes du Pays Rabastinois ;
 COriolis Ré-Analysis, un jeu de donnée océanographique (température et salinité) global rassemblant des données in-situ.

Également 
Cora, un instrument de musique, voir Kora ;
Cora, une enseigne d'hypermarchés ;
 Chez Cora, une chaîne de restaurants spécialisés dans les déjeuners située au Québec (Canada) ;
Cora, une langue du Mexique, État de Nayarit (ouest, côte Pacifique) ;
 Cora, une fusée expérimentale construite par les Européens pour la Fusée Europa ;
Cora, un logiciel spécialisé pour le suivi des actes dans les hôpitaux et les cliniques. Il est élaboré par PrisMédiCa ;
 Cora, un film d'Edwin Carewe (1915) ;
Cora, un groupe allemand fondé dans les années 1980 ;
Cora, un genre de demoiselles (Zygoptera) dans l'ordre des Odonates (Insectes : libellules et demoiselles).

Voir aussi 
 

Sigle de 4 caractères